Bruine langstaartkoekoek
 Gestreepte langstaartkoekoek
 Grijze langstaartkoekoek